Loitzenberg ist der Name folgender Orte:

 Loitzenberg (Gemeinde Pyhra), Katastralgemeinde von Pyhra, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Loitzenberg (Gemeinden Ried, Schwertberg), Ortschaft von Ried in der Riedmark und in Schwertberg, Bezirk Perg, Oberösterreich

 Loitzenberg (Mostviertel) 434 m, Berg östlich von Pyhra, Niederösterreich